Az 1987-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Steffi Graf (Döntős)
  Chris Evert (Elődöntős)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Elődöntős)
  Gabriela Sabatini (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva (Második kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyeddöntős)

  Bettina Bunge (Harmadik kör)
  Lori McNeil (Második kör)
  Catarina Lindqvist (Negyedik kör)
  Wendy Turnbull (Második kör)
  Barbara Potter (Második kör)
  Katerina Maleeva (Első kör)
  Raffaella Reggi (Negyedik kör)
  Sylvia Hanika (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1987 a teniszben